На Евровидении 1980 Ирландию представил Джонни Логан с песней What's Another Year?. Ирландия заняла 1 место со 143 баллами. Наибольшее количество баллов (12) Ирландии дали Бельгия, Дания, Германия, Греция, Норвегия, Швейцария и Великобритания; наибольшее количество очков (12) от Ирландии получила Швейцария.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1980»